Kaarina est un prénom féminin et toponyme finnois pouvant désigner:

Prénom
 (née en 1956), auteure finlandaise
Kaarina Helakisa (1946-1998), écrivaine et traductrice finlandaise
, représentante onusienne finlandaise
Kaarina Kaikkonen (née en 1952), artiste finlandaise

Toponyme
Kaarina, ville de la Finlande-Propre

Voir aussi
(2257) Kaarina, astéroïde de la ceinture principale
Prix Kaarina-Helakisa, prix littéraire finlandais

Homonymie de prénom
Prénom finlandais
Prénom féminin